Beza ist der Familienname von:

 Johann Georg Beza (um 1628–1689), Bürgermeister in Kassel
 Joschef Beza (1929–2011), sowjetischer Fußballspieler
 Inna Kristianne Beza Palacios (* 1994), philippinische Fußballnationalspielerin
 Marjana Beza (* 1978), ukrainische Diplomatin

Beza bezeichnet:
 alternative Schreibweise von Théodore de Bèze (1519–1605), französischer Reformator

Siehe auch:
 Besa